

Persone 
 Chiyo Okumura – cantante giapponese
 Haruhiko Okumura – scienziato giapponese
 Hatsune Okumura – cantante giapponese
 Mai Okumura – pallavolista giapponese
 Shigeo Okumura – wrestler giapponese
 Shōhaku Okumura – religioso giapponese
 Takeshi Okumura – giocatore di biliardo giapponese
 Tenzo Okumura – politico giapponese
 Togyū Okumura – pittore giapponese
 Tsunao Okumura – imprenditore giapponese
 Yoshihiro Okumura – nuotatore giapponese

Personaggi immaginari 
 Okumura – personaggio della serie animata Detective Conan
 Haru Okumura – personaggio del videogioco Persona 5
 Kunikazu Okumura – personaggio del videogioco Persona 5

Altro 
 Modello di Okumura – modello di propagazione radio